Carrie (novel·la, llibre escrit per Stephen King (1974)
 Carrie (musical), musical amb llibret de Lawrence Cohen, lletres de Dean Pitchford i música de Michael Gore, adaptat de la novel·la Carrie de Stephen King
 Carrie (pel·lícula de 1952), pel·lícula estatunidenca de 1952 nominada a varis Oscars
 Carrie (pel·lícula de 1976), pel·lícula estatunidenca de Brian De Palma estrenada el 1976 
 Carrie (pel·lícula de 2002), pel·lícula estatunidenca de David Carson estrenada el 2002 
 Carrie (pel·lícula de 2013), pel·lícula estatunidenca de 2013 dirigida per Kimberly Peirce